Giappone
 Wakasa – antica provincia
 Wakasa – comune del distretto di Mikatakaminaka, nella prefettura di Fukui
 Wakasa – comune del distretto di Yazu, nella prefettura di Tottori